Schülbe ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Schülbe (* 1944), hessischer Landtagsabgeordneter
 Jürgen Schülbe (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Lutz Schülbe (* 1961), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Richard Schülbe (1909–1989), deutscher Bergmann und Abgeordneter der DDR-Volkskammer